Белороссов:

 Белороссов, Владимир Александрович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Белороссов, Михаил Павлович (1869—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Белороссов, Николай Данилович (иногда Иванович; ок. 1833—1907) — священник, историк церкви.

Примечания